Фрейбург (, ) — название нескольких топонимов. Может означать:
 Фрейбург — город в ЮАР.
 Фрейбург — устаревший вариант написания топонимов Фрайбург.